Liénard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon les linguistes Albert Dauzat et Marie-Thérèse Morlet, Liénard est une forme populaire de Léonard, du latin leo, « le lion », et de la racine germanique hard, « dur, fort ».

Variantes patronymiques  
 , Liennard
 , Lienhardt, Lienhart (Alsace-Lorraine)
 Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, Linard et Linart pourrait dans certains cas représenter une variante de Liénard.

Patronyme 

 Albert Liénard (1938-2011), homme politique belge ;
 Alfred-Marie Liénard (1869-1958), physicien français ;
 Bénédicte Liénard (1965-), cinéaste belge ;
 Charles Liénard de l'Olive, colon français ;
 Daniel Liénard de Beaujeu (1711-1755), officier canadien durant la guerre de Sept Ans ;
 Dimitri Liénard (1988-), footballeur français évoluant au Racing Club de Strasbourg Alsace ;
 Édouard Liénard (1779-1848), peintre français ;
 Félix Liénard (1812-1894), conservateur de musée, érudit, historien et archéologue français ;
 François Liénard de la Mivoye (1782-1862), naturaliste mauricien ;
 Henri Liénard de Saint-Delis (1878-1949), peintre français ;
 Jean Liénard (1928-2005), joueur de rugby à XIII et rugby à XV puis entraîneur français ;
 Jean Auguste Liénard (1779-1848), peintre ;
 Jean-Baptiste Liénard (1782-1857), peintre français ;
 Jean-Baptiste Liénard (vers 1750-vers 1807) graveur français ;
 Jean-Yves Liénard (1942-2018), avocat français ;
 Michel Liénard (1945-), artiste belge ;
 Michel Joseph Napoléon Liénard (1810-1870), ornemaniste français ;
 René Liénard de Saint-Delis (1876-1958), peintre français ;
 Simone Liénard (1912-1988), artiste belge ;
 Sophie Liénard (1801-1875), peintre française.

Mathématiques 
 Équation de Liénard

Références 

Patronyme français